Amarsi un po' - brano di Lucio Battisti
 Amarsi un po' - brano dei Ricchi e Poveri
 Amarsi un po'... - film italiano del 1984
 Amarsi un po' - titolo del nono episodio della seconda stagione di Master of None